Vlinderbom (vuurwerk), een bepaald type vuurwerk
Vlinderbom (wapen), een kleine landmijn die over grote gebieden verstrooid wordt